es un futbolista japonés que juega como centrocampista en el Sagan Tosu de la J1 League.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Yamanashi
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Sanfrecce Hiroshima
Futbolistas del Montedio Yamagata
Futbolistas del FC Gifu
Futbolistas del Ehime FC
Futbolistas del Sagan Tosu